Seven (rzeka)
 Seven (wodospad)
 Seven – południowokoreański piosenkarz
 Siedem (film) (ang. Seven)
 Seven Festival